Варинская волость () — одна из восьми волостей Смилтенского края Латвии. Административный центр — крупное село Варини. Волость была образована в 1990 году, отделив от Палсманской волости территорию колхоза «Октобрис».

Примечания 

Волости Латвии
Варинская волость